Ла-Жеме́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Бордо, 37 км на захід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Жеме і Понтеро було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Жеме-Понтеро.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Жеме на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Жеме на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь